Handelsmandsslægten Puggaard føres tilbage til gårdfæster i Tved Jes Hansen (ca. 1635-1696), hvis sønnesøn, ølhandler i Ribe Hans Hansen Tved (eller Puggaard) (1720-1796) antog navnet efter sin forgænger i ægteskabet ølhandler Thomas Nielsen Puggaard (1699-1742). Hans Hansen Puggaard var bedstefader til grosserer, etatsråd Hans Puggaard (1788-1866), der var gift med Bolette Cathrine Frederikke Puggaard, født Hage (1798-1847) og fader til Arnette (Annette) Marie Bolette Puggaard (1821-1849), gift med politikeren Peter Martin Orla Lehmann (1810-1870) og til brødrene, grosserer, borgerrepræsentant Christopher Rudolph Puggaard (1818-1885) og geologen, dr. phil. Hans Christopher Wilhelm Puggaard (1823-1864), af hvis børn skal nævnes Ebba Margrethe Puggaard (1856-1910), gift med dr. jur. Carl Johannes Ussing (1854-1896), og Gerda Puggaard (1859-1926), der ægtede professor Julius Paludan (1843-1926), og som var moder til forfatteren Stig Henning Jacob Puggaard Paludan (1896-1975).

Grosserer C.R. Puggaard var fader til Bolette Puggaard (1844-1929), der var gift med komponisten Wilhelm Emilius Zinn Hartmann (1836-1898), og Signe Elisabeth Puggaard (1847-1899), der ægtede kaptajn, bankdirektør Jørgen Henry August Tegner (1843-1911).

Kilder 
 Albert Fabritius, "Puggaard", i: Povl Engelstoft & Svend Dahl (red.), Dansk Biografisk Leksikon, København: J.H. Schultz Forlag 1932-44.
 Theodor Hauch-Fausbøll: Hans Puggaards Slægt, 1938.
 Samme: Slægthaandbogen, 1900, s. 836-839.

Noter 

 
Slægter fra Danmark